Symfonie nr. 46 (Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Symfonie nr. 46 (Hovhaness), een symfonie van de Amerikaanse componist Alan Hovhaness

D 46